Tegetthoff, családnév

Hadihajók
 SMS Tegetthoff, a K. u. k. haditengerészet hadihajója
 Tegetthoff-osztály, a K. u. k. haditengerészet hadihajóosztálya
 S/X Admiral Tegetthoff vitorlás hajó

Földrajz
 Tegetthoff-fok